Forman kan syfta på:

Personer

Efternamn
 Lewis Leonard Forman - (1929-1998), brittisk botaniker
 Miloš Forman - (1932–2018), tjeckisk regissör
 Stanley Forman - (född 1945), amerikansk bildjournalist
 Simon Forman - (1552-1611), engelsk astrolog och alkemist
 William St. John Forman - (1847-1908), amerikansk demokratisk politiker

Fiktiva personer
 Eric Forman, rollfigur i That '70s Show

Geografi
 Forman, North Dakota